Menabuoi ist der Familienname folgender Personen:

 Giusto de’ Menabuoi († 1390), italienischer Maler
 Oringa Menabuoi (1237–1310), italienische Ordensgründerin